

Geografia 
 Dimša – villaggio nel comune distrettuale di Vilnius in Lituania

Persone 
 Egidijus Dimša – cestista lituano
 Petras Dimša – attore lituano
 Tomas Dimša – cestista lituano